Marc Opi (tribú militar), comandant militar romà.
 Marc Opi (edil 37 aC), polític i magistrat romà.
 Marc Opi Capitó, militar romà.